Youga ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Youga (* 1992), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Kelly Youga (* 1985), zentralafrikanischer Fußballspieler